Ведмедюваті, або арктоїдеї (Ursoidea = Arctoidea) — надродина хижих ссавців з підряду псовиді (Canimorpha, або Caniformia), найрізноманітніша за родинним і родовим складом група хижих загалом.

Давні вимерлі арктоідеї відомі з усіх континентів, починаючи з Еоцену (46 млн років) і до нашого часу

Склад надродини 
Типовою родиною є ведмедеві (Ursidae), з типовим родом ведмідь (Ursus L.).

Група описана Фловером ще 1869 року (Flower 1869).

арктоідеї sensu stricto 
До надродини входять 5 сучасних родин хижих ссавців.

 надродина Ursoidea (= Arctoidea)
 родина ведмедеві — Ursidae
 родина вухачеві — Otariidae
 родина моржеві — Odobenidae
 родина пандові — Ailuridae (=? Procyonidae)
 родина ракунові — Procyonidae

арктоідеї sensu lato 
Одна з альтернативних поширених кладистичних схем родинних стосунків арктоідей, в якій визнається монофілія ластоногих і загалом широке трактування арктоідей (всі хижі, за винятком котовидих), така:

Примітки

Посилання 
 SUBORDER CANIFORMIA  // Види ссавців світу, 2005

Хижі
Підряди ссавців